Prause ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Prause (1926–2004), deutscher Literaturwissenschaftler und Historiker
 Johannes Prause, Orgelbauer des 18. Jahrhunderts
 Manfred Prause (1939–2021), deutscher Handballspieler, -trainer und -schiedsrichter
 Marianne Prause (1918–1999), deutsche Kunsthistorikerin
 Mathias Prause (* 1977), deutscher Kameramann
 Richard Prause (* 1968), deutscher Tischtennisspieler
 Stephan Prause (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Uwe Prause, deutscher Basketballschiedsrichter

Siehe auch:
 Brause (Begriffsklärung)